Nisís Stavrós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Stavrós, ö, Thessalien, 
 Nisís Stavrós (ö i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar